Sabotic  oder Šabotić ist der Familienname folgender Personen:

 Belma Sabotic (* 2004), luxemburgische Fußballspielerin
 Daris Sabotic (* 2003), Schweizer Fußballspieler
 Ernad Sabotic (* 2004), luxemburgischer Fußballspieler
 Minel Šabotić (* 1994), montenegrinische Fußballspieler